Antoni Jan Nepomucen Wojciech Lipski (1860–1930) – powstaniec wielkopolski, członek Izby Panów, starosta ostrowski, ojciec Józefa
 Antoni Lipski (ur. 1895) – rotmistrz Wojska Polskiego, oficer 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Antoni Lipski (1904–1938) – działacz komunistyczny

Przypisy